Kipfenberg er en købstad (markt) i Landkreis Eichstätt i Regierungsbezirk Oberbayern i den tyske delstat Bayern.

Geografi 
Bayerns geografiske centrum ligger ca. 500 m øst for Kipfenberg. For 2000 år siden gik en del af det romerske grænseforsvarssystem Limes Germanicus gennem centrum af byen.

Inddeling

Eksterne henvisninger 

 Webseite for bydelen Schambach
 Webseite for bydelen Hirnstetten